Сергей Шустиков:
 Шустиков, Сергей Викторович (1970—2016) — советский и российский футболист, тренер.
 Шустиков, Сергей Сергеевич (род. 1989) — российский футболист.